Aweil – città del Sudan del Sud
Aweil – stato del Sudan del Sud
Aweil Orientale – stato del Sudan del Sud